Springvale est un toponyme anglosaxon qui peut désigner plusieurs lieux, dont :

 Springvale, une ville en banlieue de Melbourne, en Australie ;
 Springvale, une ville de l'État du Maine, aux États-Unis ;
 Springvale, banlieue de la cité de Wanganui en Nouvelle-Zélande.